Die Forte Village Sardegna Open 2020 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Oktober 2020 in Cagliari stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Köln die Bett1Hulks Indoors sowie in St. Petersburg die St. Petersburg Open statt. Ersteres zählte, wie die Forte Village Sardegna Open, zur Kategorie ATP Tour 250, während das Turnier in St. Petersburg in diesem Jahr zur höheren Kategorie ATP Tour 500 gehörte.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren; die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen zum Auftakt ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 271.345 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 271.345 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. Oktober 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Tour 2020
2020